Марк Азиний Марцел (Marcus Asinius Marcellus) е име на римските политици:

 Марк Азиний Марцел (консул 54 г.)
 Марк Азиний Марцел (консул 104 г.), син на горния